Albergo a ore, tipo di pensione in cui è possibile affittare una stanza per periodi anche brevissimi. Nato per offrire il modo di riposarsi a chi (per esempio un rappresentante di commercio) non avesse necessità o possibilità di fermarsi per la notte, è diventato celebre per l'uso che ne veniva fatto per consumarvi rapporti sessuali.
 Albergo a ore, film pornografico del 1981.
 Albergo a ore, versione in lingua italiana del brano musicale Les amants d'un jour, interpretato da Édith Piaf nel 1956 e che ha goduto di numerose interpretazioni.